Belfield kan syfta på följande platser:

Australien 

 Belfield (del av en befolkad plats), New South Wales, Canterbury,

USA 

 Belfield (ort), North Dakota, Stark County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar